Die 1. Liga 2016/17 war die 69. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 29. Juli 2016 und endete am 4. Juni 2017. Es nahmen insgesamt achtzehn Vereine an der Saison 2016/17 teil.

Absteiger aus der Ekstraklasa waren Podbeskidzie Bielsko-Biała und Górnik Zabrze. Aufsteiger aus der dritten polnischen Liga waren FKS Stal Mielec, Znicz Pruszków, GKS Tychy und Wisła Puławy.

Teilnehmer 
An der 1. Liga 2016/17 nahmen folgende 18 Mannschaften teil:

Abschlusstabelle

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Fünfzehnten der 1. Liga und dem Vierten der 2. Liga wurden am 11. Juni 2017 und am 18. Juni 2017 ausgetragen.

|}
Damit blieb Bytovia Bytów in der 1. Liga.

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielplan und Tabelle auf 90minut.pl (polnisch)
 Spielplan und Tabelle auf kicker.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2016/17
201617